Билир-Кюеле () — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Билир-Кюеле — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Линде, юго-восточнее оз. Кубалах, координаты 64°56'	124°17’
 Билир-Кюеле — озеро, в русле р. Марыла, координаты 60°30'	135°45’
 Билир-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Билир,	71°22'	141°19’

Примечания

См. также 
Билир-Кюель